Полін Пармантьє здобула титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Вікторія Азаренко (фінал)
  Домініка Цібулкова (1-ше коло)
  Ольга Говорцова (півфінал)
  Олена Весніна (півфінал)
  Іоана Ралука Олару (чвертьфінал)
  Алла Кудрявцева (1-ше коло)
  Ольга Пучкова (2-ге коло)
  Анастасія Родіонова (1-ше коло)

Сітка

Фінальні кола

Секція 1

Секція 2

Посилання 

Tashkent Open 2007